Carson Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Carson Airport (Mississippi)
 Carson Airport (Nevada)
 Carson Airport (Pennsylvania)